Крушевице може бити:
Крушевице, насељено место у општини Херцег Нови, Црна Гора или
Крушевице, насељено место у општини Шавник, Црна Гора

или

Бијелске Крушевице, насељено место у општини Херцег Нови, Црна Гора.

Види још
Крушевица